Die Orgeln des Frauenburger Doms gehören zu den bedeutendsten im nördlichen Polen. Die Hauptorgel im Barockprospekt von 1685 hat 49 Register, die Chororgel 16. Beide werden von einem gemeinsamen Spieltisch durch Steuerleitungen bedient.

Geschichte

Orgel von Hans Hauck 1506 
Von 1506 ist der erste bekannte Bau einer Orgel im Frauenburger Dom durch Hans von Konitz (Hans Hauck) überliefert. Diese wurde zwischen 1629 und 1635 durch schwedische Truppen zerstört.

Orgel von Daniel Nitrowski 1685 
Von 1683 bis 1685 baute Daniel Nitrowski aus Danzig ein neues Instrument mit 27 Registern und drei Manualen. Der Prospekt ist bis heute erhalten. Diese Orgel musste öfter repariert werden, weil das Holz nur von mittelmäßiger Qualität war. Reparaturen wurden unter anderen von Adam Horatio Casparini, Frölich, Max Terletzki (1882) und Bruno Goebel (1930) durchgeführt.

Orgel von E. Kemper & Sohn 1935 
1935 wurde die Firma E. Kemper & Sohn aus Lübeck, die eine Filiale im ostpreußischen Bartenstein hatte, mit der Restaurierung der Nitrowski-Orgel beauftragt. Diese hatte sich durch gute Restaurierungen von historischen Barockorgeln einen Ruf erworben. Da der Zustand des Instruments sehr schlecht war, wurde ein vollständiger Neubau beschlossen. Außerdem wurde eine Chororgel gebaut. Beide sollten von einem Spieltisch durch elektrische Steuerleitungen bedient werden können. Die Hauptorgel hatte drei Manuale, die Chororgel eines mit 13 Registern.

Reparaturen und Erweiterungen 
In den Jahren 1944 und 1945 wurden die Orgeln erheblich beschädigt. In den 1960er Jahren wurden sie durch Józef Sianko, Truszczyński, Sobiechowski und Dominik Biernacki wieder instand gesetzt, 1970 durch Kamiński repariert. Von 1977 bis 1979 führte diese Orgelbaufirma Umbauten und Erweiterungen durch. Es wurde ein weiteres Manual für die Hauptorgel eingebaut, einige Register wurden verändert, einige ergänzt. Die Orgel sollte in Disposition und Klang wieder stärker der Barockorgel von Nitrowski von 1685 angenähert werden.

2013 wurden neue Klaviaturen in den Manualen und dem Pedal eingebaut, sowie weitere Arbeiten durchgeführt. Ein Einbau eines Pedals 32' ist geplant.

Orgeln 
Die Hauptorgel auf der Westempore hat vier Manuale mit 49 Registern. Die Chororgel steht auf der Seitenempore über dem Zugang zur Georgskapelle. Sie kann durch das Öffnen von Jalousien sowohl im Chor als auch im Seitenschiff gehört werden. Sie hat 16 Register auf zwei Manualen. Beide Orgeln werden von einem gemeinsamen Spieltisch gespielt, verbunden durch elektrische Steuerleitungen. Es gibt einige Effektregister wie Cymbel, Kuckucksruf, Nachtigall und Pedaldonner.

Die Disposition der Hauptorgel ist

 Koppeln:
 Normalkoppeln: I/II, III/II, IV/II, V/II, III/I, IV/I, V/I, IV/III, V/III, V/IV, I/P, II/P, III/P, IV/P, V/P
 Nebenregister: Animation Stella (Stern), Angelica (Engel)
 Spielhilfen: 3 freie Kombinationen, 1 feste Kombinationen (Tutti), Crescendowalze, Chororgel:Jalousien zum Seitenschiff und Chor, Automatik Pedal I, II 

Technische Daten
 Traktur:
 Tontraktur: elektropneumatisch
 Registertraktur: elektropneumatisch

Literatur 
 Wiktor Z. Łynak: Prawda i falsz o zabytkowych organach katedry w Fromborku. [Wahrheit und Lüge über die historische Orgel im Frauenburger Dom]. In: Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Nr. 3. 1996. S. 409–425, mit deutscher Zusammenfassung S. 425. PDF

Weblinks 
 Frombork Archikatedra Orgues France (französisch)
 Orgel im Frauenburger Dom Museum Frombork (deutsch)

Einzelnachweise 

Orgel in Polen
Frauenburg
Gmina Frombork
Christentum (Ostpreußen)